Reginald Grey ( Grey de Ruthyn)
 Reginald Grey ( Grey de Ruthyn)